Eupithecia notata är en fjärilsart som beskrevs av Stephens 1831. Eupithecia notata ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
notata